

События 
 5 августа — битва при Оттерберне: победа шотландских войск Джеймса Дугласа, графа Мар над английской армией.
 Поход турок в Болгарию. Взятие Тырнова и Силистрии.
 Тимур после пяти походов совершенно разрушил Ургенч и завоевал Хорезм.
 Тохтамыш вторгся в Мавераннахр, разбив Тимура.
 1388—1398 — Король Вьетнама Чан Туан Тонг.
 Впервые упоминается город Молодечно.
 В Кутной горе Ян, сын Петра Парлержа, строит собор св. Варвары, покровительницы шахтёров.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1388 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1388 году

См. также